«Christmas Lights» () — песня британской группы Coldplay, выпущенная 1 декабря 2010 года в качестве неальбомного цифрового сингла. Первоначально планировалась для пятого студийного альбома, но позже было объявлено, что трек не подходит к его концепции. Автором обложки является Пол Мацуока.

Релиз 
Дата релиза сингла была объявлена на официальном сайте Coldplay 24 ноября 2010 года. Обратный отсчёт в минутах и секундах до 1 декабря появился на главной странице официального сайта и начался в восемь часов вечера по Гринвичу.

Coldplay выпустили на iTunes Ping три связанных видео (кусочки из музыкального клипа на песню) и ещё одно на своём официальном сайте, собрав которые, можно было посмотреть весь клип.

Официальный релиз состоялся 1 декабря на iTunes Store. После релиза коллектив выступал с песней на различных праздниках, приуроченных к Рождеству. Самым ярким и главным можно считать выступление на Top of the Pops.

Список композиций

Чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Coldplay

Песни Coldplay
Синглы Parlophone
Синглы Capitol Records
Рождественские песни
Песни, спродюсированные Брайаном Ино
Видеоклипы Coldplay